Тостер:

 Тостер — електротехнічний прилад для підсмажування тостів.
 «Тостер» — український рок-гурт, який виконував пісні в стилі панк-рок.